Черчилль, або Черчілль () — прізвище

Особи 
 Вінстон Черчилль — прем'єр-міністр Великої Британії (1940—1945, 1951—1955).
 Вінстон Черчилль — британський державний діяч, онук прем'єр-міністра Вінстона Черчилля.
 Джон Черчилль — англійський генерал, герцог Мальборський.
 Клементина Черчилль — дружина прем'єр-міністра Вінстона Черчилля.
 Рендольф Черчилль — британський державний діяч, син прем'єр-міністра Вінстона Черчилля.

Спенсер-Черчилль 
 Чарльз Спенсер-Черчилль, 9-й герцог Мальборо —

Топоніми

Гори Черчилля — гори в Трансантарктичних горах, Східна Антарктида.

Черчилль — водоспад на річці Черчилль, в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.
 Черчилль — озеро в провінції Саскачеван.
 Черчилль — портове містечко в провінції Манітоба.
 Черчилль — річка в провінціях Альберта, Саскачеван та Манітоба.
 Черчилль — річка в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.
 Черчилль — хребет в Канадських скелястих горах

Черчилл (округ, Невада) — округ.
 Черчилль (Пенсільванія) — місто.
 Черчилль (Монтана) — переписна місцевість.
 Черчилль (Огайо) — переписна місцевість.
 Черчилл (гора) — гора на Алясці.

Інше 
 ПЧА «Черчилль» — тип британських атомних підводних човнів.
 Танк «Черчилль» — піхотний танк Mk IV «Черчилль» армії Великої Британії (1941—1969)
 ГЕС Черчилл-Фолс — ГЕС на річці Черчилль в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, Канада.